Geral (filme) - premiado documentário de curta-metragem de Anna Azevedo.
O geral - expressão do filósofo Sören Kierkegaard para designar a moral
Geral.com - série brasileira exibida pela Rede Globo
Serra Geral - desambiguação

Desambiguação